Kolář (masculin) et Kolářová (féminin) sont des noms de famille. It peuvent faire référence à :

Běla Kolářová (1923-2010), artiste et photographe tchèque,
Daniel Kolář (1985- ), footballeur tchèque,
 (1946- ), actrice tchèque,
,
 (1988- ), actrice et chanteuse tchèque,
 (1977- ), informaticien tchèque,
Jiří Kolář (1914 - 2002), peintre, poète, traducteur et écrivain tchèque,
Karel Kolář (1955-2017), coureur tchèque,
Martin Kolář (1983- ), footballeur tchèque,
 (1962- ), personnalité politique tchèque,
 (1941- ), photographe tchèque.

Patronyme tchèque